Brieg est l'équivalent breton du prénom Brieuc.
 Sant Brieg est le nom breton de Saint-Brieuc, préfecture du département des Côtes-d'Armor.
 Brieg est le nom allemand de Brzeg, une ville de la Voïvodie d'Opole en Pologne.
 Brieg est le nom breton de Briec, ville du département du Finistère.

Homonymie de toponyme